CIV steht für:
 Elfenbeinküste (von Côte d’Ivoire; gemäß ISO 3166 und IOC)
 Civilization (Computerspiel), ein Computerspiel
 Anthony Civarelli (Künstlername)
 CIV (Band), Hardcore-Punk-Musikgruppe
 Calculated Intangible Value (deduktiv-summarischer Ansatz zur Bewertung einer organisationalen Wissensbasis bzw. des immateriellen Vermögens eines Unternehmens)
 Italienische Motorrad-Straßenmeisterschaft (von )
 Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Personen (französisch: ), siehe Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr
 Canines Influenzavirus, Verursacher einer Erkrankung von Hunden, siehe Pferdeinfluenza#Übergang von A/H3N8 auf Hunde
 Collective Investment Vehicles (CIVs)
 römische Zahlzeichen für 104
 Corpus Inscriptorum Vitebergense, Forschungsprojekt zu Wittenberger Universitätsangehörigen von den Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1502–1648), siehe Leucorea

CiV steht für:
 CiV (CiV-Versicherungs-AG, Partner der Citibank)

C IV steht für:
 Bayerische C IV

C.IV steht für:
 AEG C.IV, deutsches Militärflugzeug
 AGO C.IV, deutsches Militärflugzeug der AGO Flugzeugwerke
 Albatros C.IV, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 DFW C.IV, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.IV, niederländisches Militärflugzeug
 Germania C.IV, deutsches Militärflugzeug der Germania Flugzeugwerke
 Hannover C.IV, deutsches Militärflugzeug
 LVG C.IV, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.IV, deutsches Militärflugzeug

CIV